Чемпіонат Полтавської області з футболу та Кубок Полтавської області з футболу у сезоні 2010 року. Переможцем Чемпіонату стає команда що посідає перше місце у Першій Лізі Полтавщини. Переможцем Кубку стає команда що здобуде перемогу у фіналі Кубка.

1 ліга

Золотий матч 

«Велика Багачка» — «Нове життя» — 4:3 ОТ

0:1 А.Ротань (4), 0:2 Мелащенко (21), 1:2 Берун (33), 2:2 Диндіков (37), 3:2 Оганесов (39), 3:3 А.Ротань(48), 4:3 Гуд (94,пен.)

Не реалізований пенальті: А.Ротань (114, воратар)

В. Багачка: Гринько, Семенов (Хоменко 106), Берун, Розка, Винник, Федоришин, Диндіков (Ященко 75), Таран, Оганесов, Завялов (Подробаха 65), Гуд.

«Нове життя»: Замковий, Гориславець, Нечипорук, Попов, Азаров, П.Ротань, А.Ротань, Гришин (Микійчук 87), Воронченко, Зіпунніков (Гребенюк 62), Мелащенко.

Арбітри: І. Покидько, О. Матяш (обидва Полтава), В. Чернишов (Кременчук)

Попередження: Семенов 67, Диндіков 71, Оганесов 117 — Попов 34, Гришин 72, Микійчук 89, Гориславець 109

20 листопада. Комсомольск, стадіон «Юність». 300 глядачів.

2 ліга

Друга ліга, група А

Список бомбардирів 
 Гиря «Атлант»-13
 Букша «Катюша»-12
 Бондаренко «Зоря»-11
 Баранник «Атлант»-10
 Попенко «Зоря»-10
 Смаков «Глобине»-10

Друга ліга, група Б

Кубок Полтавщини 2010

Див. також 
 Чемпіонат Полтавської області з футболу

2010 у футболі
Чемпіонат Полтавської області з футболу
2010 в українському спорті
2010 у Полтавській області